Nesopetinus är ett släkte av skalbaggar. Nesopetinus ingår i familjen glansbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glansbaggar
Nesopetinus